Кањамазал има више значења:

 Кањамазал (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањамазал (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику